Лоба́нов — русская фамилия (женская форма — ).

Лобанов

А 
 
 
 
 Лобанов, Аркадий Васильевич (1901—1983) — советский живописец, график, сценограф.

Б

В 
 Лобанов, Вадим Владимирович (1940—2021) — советский актёр.

Д

Е

И 
 
 
 Лобанов, Илья Игоревич (род. 1996) — казахстанский хоккеист.

К 
 Лобанов, Константин Валентинович (род. 1952) — советский и российский учёный-геолог, член-корреспондент РАН (2016).

Л

М 
 Лобанов, Матвей Матвеевич (1927—2000) — якутский советский и российский оперный певец, народный артист РСФСР.

Н

П 
 Лобанов, Павел Павлович (1902—1984) — советский государственный деятель, учёный-экономист.
 Лобанов, Пётр Васильевич (1905—1989) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

С 
 Лобанов, Семён (ум. 1770) — адъюнкт и профессор физики и математики сухопутного кадетского корпуса, секретарь Сената.
 
 Лобанов, Спартак Михайлович (1924—1993) — Герой Советского Союза.
 Лобанов, Степан Иванович (1909—1943) — Герой Советского Союза.

Т 
 Лобанов, Тимофей Васильевич (1910—1990) — полный кавалер ордена Славы.

Ю



См. также 
 Лобанки